Вултурень () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Вултурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Вултурень () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Вултурень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Вултурень.
 Вултурень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унцень.
 Вултурень () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Чирешу.